

Geografia 
 Lago di Eber – lago nella Regione dell'Anatolia Centrale in Turchia

Persone 
 Nándor Éber – giornalista e militare ungherese naturalizzato britannico
 Paul Eber – teologo tedesco

Religione 
 Eber –  personaggio biblico post-diluviano dal quale discenderebbero gli Ebrei
 Figli di Eber – sinonimo di semiti, ebrei o israeliti